Sicula è un aggettivo di genere femminile (al maschile siculo), solitamente riferito alla Sicilia e alla Regione Siciliana, in alternativa al termine siciliana: tuttavia lo stesso termine può essere utilizzato in altri contesti.

Aggettivazione riferita alla Sicilia

Aziende
Banca Sicula era un istituto di credito di Trapani.
Sicula film era una casa di produzione cinematografica di Catania.

Botanica
Ophrys sicula è il nome scientifico dell'ofride sicula, pianta della famiglia delle Orchidaceae.
Silene sicula è il nome scientifico della silene siciliana, pianta della famiglia delle Caryophyllaceae.
Stipa sicula è il nome scientifico del lino delle fate siciliano, pianta della famiglia delle Poaceae.
Zelkova sicula è una pianta della famiglia delle Ulmaceae.

Strade della Sicilia
Strada statale 113 Settentrionale Sicula.
Strada statale 114 Orientale Sicula.
Strada statale 115 Sud Occidentale Sicula.
Strada statale 117 Centrale Sicula.
Strada statale 117bis Centrale Sicula.
Strada statale 188 Centro Occidentale Sicula.

Toponimi
Castellana Sicula è un comune italiano della Provincia di Palermo.
Lucca Sicula è un comune italiano della Provincia di Agrigento.
Villafranca Sicula è un comune italiano della Provincia di Agrigento.

Zoologia
Apis mellifera sicula è il nome scientifico dell'ape siciliana, animale della famiglia delle Apidae.
Podarcis sicula è il nome scientifico della lucertola italiana o lucertola campestre, animale della famiglia dei Lacertidae.

Altri contesti

Toponimi
Șicula è un comune della Romania ubicato nel distretto di Arad.